

1-9 
 1-я ферма совхоза «Кавказский» — Мичуринский
 1-я ферма совхоза «Октябрьский» — Майский
 3-я ферма совхоза «Кавказский» — Водораздельный
 3-я ферма совхоза «Октябрьский» — Новый
 4-я ферма совхоза «Кавказский» — Красивый
 4-я ферма совхоза «Октябрьский» — Октябрьский
 5-я ферма совхоза «Октябрьский» — Солнечный

А-Б 
 Абазинка — Койдан
 Аджиевский — Садовое
 Архыз-Аягы — Нижний Архыз
 Атажукинский — Зеюко
 Атлескировский — Жако
 Балахановский — им. Орджоникидзе — Октябрьский
 Балтинский — Кызыл-юрт
 Баталпашинская — Баталпашинск — Сулимов — Ежово-Черкесск — Черкесск
 Береслановский — Инжичишко
 Бибердовский — Эльбурган

В-И 
 Валуйский — Знаменка
 Верхне-Маринский — Высокогорное — Верхняя Мара
 Георгиевско-Осетинское — им. Коста Хетагурова
 Даусуз — Заводской — Подгорное — Даусуз
 Джанги-Карачай — Новокарачаевский — Правобережное — Новый Карачай
 Докшуковский — Вако-Жиле
 Дударуковский — Псыж
 Заря Труда - Привольное
 Егибоковский — Абазакт

К-Н 
 Калмыковский — Малый Зеленчук
 Каменномосткий — Ахалшени — Каменномост
 Карачаевск — Микоян-Шахар — Клухори — Карачаевск
 Карт-Джурт — Мтисдзири — Карт-Джурт
 Касаевский — Хабез
 Клычевский — Псауче-Дахе
 Конезавод № 168 — Красный Курган
 Кумско-Лоовский — Красный Восток
 Кумыш — Подгорное — Кумыш
 Кызыл-Кала — Каменское — Кызыл-Кала
 Ленин-юрт — Кичи-Балык
 Лоовско-Зеленчукский — Инжич-Чукун
 Лоовско-Кубанский — Кубина
 Михайловка — Кызыл-Покун
 Нижне-Мансуровский — Адиль-Халк
 Нижняя Пантелеймоновка — Кызыл-Уруп
 Нижняя Теберда — Мзисса — Нижняя Теберда

П-Т 
 Посёлок ГЭС-2 — Ударный
 Посёлок сельхозучастка № 2 конезавода № 168 — Аксу
 Посёлок центральной усадьбы совхоза «Черкесский» — Бавуко
 Посёлок шахты № 5/8 — Белая Гора
 Сары-Тюз — Прикубанское — Сары-Тюз
 Сталин-юрт — Элькуш
 Старо-Абуковский — Первомайское
 Тазартуковский — Бесленей
 Тахтамышевский — Икон-Халк

У-Я 
 Ураковский — Эркен-Юрт
 Учкулан — Маднисхеви — Учкулан (аул)
 Хахандуковский — Али-Бердуковский
 Хуса-Кардоникский — Детское  — Садовый — Хусы-Кардоник
 Шах-Гиреевское — Апсуа
 Шебоз
 Эрсаконский - Эрсакон
 Эльбрусский — Магаро — Эльбрусский
 Эльтаркач — Подлесное — Эльтаркач

Источник 
 Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 18/11/2010 Карачаево-Черкесская Республика

История Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия